Ларру́сс () — автоспортивная команда, основанная в 1987 году Дидье Кальмелем и бывшим автогонщиком Жераром Ларруссом. Первоначально команда носила название «Ларрусс и Кальмель» — ). База команды находилась в южных пригородах Парижа. Команда была переименована в «Ларрусс» в 1989 году после ареста Кальмеля за применение оружия в домашней ссоре. Принимала участие в Чемпионате Мира в классе Формула-1 с 1987 по 1994 год, после чего прекратила выступления из-за финансовых проблем. За всё время выступлений лучшим результатом в гонках стало третье место Агури Судзуки на Гран-при Японии 1990 года.

В 1987—1991 гг. команда использовала шасси «Lola» под обозначениями LC87—LC91 соответственно. Наилучший результат был достигнут в сезоне 1990 года, когда команда заняла 6-е место в Кубке конструкторов, а Агури Судзуки занял 3-е место на домашнем для себя Гран-при Японии.

В 1992 г. использовалось шасси LC92, построенное французской компанией «Вентури» (Venturi), на котором команда набрала только одно очко.

Два последних сезона «Ларрусс» провёл на шасси своей конструкции, но его пилоты ни разу не поднялись выше 5-го места на финише. Команда страдала от недостатка финансов, ряд реорганизаций не помог ей, попытка объединения с командами младших «формул» не увенчались успехом, и в 1995 году «Ларрусс» покинул Формулу-1.

Статистика выступлений в Формуле-1 

† Очки не вошли в зачёт Чемпионата Мира

Команды Формулы-1